Obsessions, un film de Julien Duvivier sorti en 1943 ;
Obsessions, un téléfilm de Frédéric Tellier diffusé en 2010 ;
Obsessions, une chanson de l'auteure-compositrice-interprète britannique Marina and the Diamonds sortie en 2008.

Homonymie de titre